Ву́лиця Федосє́єва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Федосєєва — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Федосєєва — вулиця в Києві.
 Вулиця Федосєєва — колишня назва Народного провулка в Кривому Розі.

Також 
 Федосєєв
 Провулок Федосєєва — провулок у Солом'янському районі міста Києва.

Вулиці, названі на честь людей